Il singolare del WTA Tour Championships 2002 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2002.

Serena Williams era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale contro Kim Clijsters 7–5, 6–3.

Teste di serie

  Serena Williams (finale)
  Venus Williams (semifinali)
  Jennifer Capriati (semifinali)
  Justine Henin (quarti di finale)

  Kim Clijsters (campionessa) 
  Monica Seles (quarti di finale) 
  Daniela Hantuchová (primo turno) 
  Jelena Dokić (quarti di finale) 

Note: 
  Amélie Mauresmo si era qualificata, ma non ha partecipato per un infortunio al ginocchio destro.
  Martina Hingis si era qualificata, ma non ha partecipato a causa di infortunio alla caviglia sinistra.

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

WTA Tour Championships 2002